Onderdistrict in Indonesië
 Nogosari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Nogosari (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Nogosari (Pandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Nogosari (Rambipuji), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Nogosari (Rowokangkung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java
 Nogosari (Sukosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
 Nogosari (Ngadirojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java